Adjunkt kan avse
 Adjunkt (lärare) – en lärartjänst vid gymnasium eller högskola
 Adjunkt (Svenska kyrkan) – en tjänsteställning inom Svenska kyrkan som betecknar ett prästerligt biträde
 Stiftsadjunkt – en på Svenska kyrkans regionala nivå (stiften) tjänstgörande präst
 Adjunkt (funktionalanalys) – ett begrepp inom funktionalanalysen
 Adjunkt (matris) – en matris bildad på ett visst sätt ur en annan matris inom linjär algebra
 Adjungerad funktor – ett begrepp inom kategoriteorin

Jämför med
 Adjutant – en militär befattning
 Adjungering – ett tillfälligt upptagande av person som medlem i en mötesförsamling